oliwa – olej z oliwek

Miejsca i regiony:
 Oliwa – dzielnica Gdańska
 Oliwa – okręg historyczny w Gdańsku
 Obręb Leśny Oliwa – obręb leśny w Gdańsku
 Gdańsk Oliwa – stacja kolejowa
 Dekanat Gdańsk-Oliwa – jeden z 24 dekanatów katolickich archidiecezji gdańskiej
 Oliwa – wieś na Ukrainie w rejonie iwankowskim obwodu kijowskiego
 Oliva – miasto w Hiszpanii

Osoby:
 Krzysztof Oliwa (ur. 1973) – polski hokeista
 Marek Oliwa (ur. 1974) – polski szachista
 Włodzimierz Oliwa (1924-1989) – polski generał